Bull Durham, filme com Kevin Costner e Susan Sarandon exibido no Brasil como Sorte no Amor
 Just My Luck, filme com Lindsay Lohan traduzido no Brasil como Sorte no Amor